Nerdanel is een personage In Midden-aarde, de fictieve wereld van Tolkien

Zij is een Elf van de Noldorijnse afkomst. Zij is de dochter van de smid Mahtan en de vrouw van Fëanor.

Nerdanel en Fëanor krijgen zeven zonen: Maedhros, Maglor, Celegorm, Caranthir, Curufin, Amrod en Amras. Nerdanel heeft in tegenstelling tot haar echtgenoot een vreedzaam karakter en probeert zijn heftige temperament en trots te matigen met haar wijsheid. Enige tijd kan alleen zij hem beïnvloeden. Nerdanel, die de Wijze genoemd wordt, weigert haar man te volgen naar Midden-aarde, en ze leeft waarschijnlijk nog steeds in Aman.

Nerdanel is een beroemde beeldhouwster. Er wordt gezegd dat ze standbeelden heeft gemaakt die zo natuurgetrouw lijken dat men denkt dat ze echt zijn.

Nerdanels familie is interessant voor de fans van Tolkiens Elfen omdat ze de enige bekende voorbeelden zijn van Elfen met rood haar. Nerdanels vader Mahtan en drie van haar zonen, Maedhros, Amrod en Amras worden door Tolkien gepresenteerd als roodharig, en dit wordt genoemd als een typische trek van Nerdanels verwanten, hoewel zij zelf bruin haar en een rooskleurige teint heeft.

Het Huis van Fëanor

Referenties

Noldo